Llista de masies i altres construccions relacionades del centre d'Osona (municipis de Calldetenes, Folgueroles, Gurb, les Masies de Roda, Manlleu, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer, Tavèrnoles, Tavertet, Vic, Vilanova de Sau) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments d'Osona
 Llista de rellotges de sol d'Osona

Osona Centre
 Centre